Subahu (Sanskrit  ) ist in der indischen Mythologie:

 Subahu (Chedi), Sohn von Dhritarashtra und König von Chedi
 Subahu (Mathura), Sohn von Shatrughna und König von Mathura
 Subahu (Rakshasa), ein von Rama getöteter Dämon